Быковский сельский округ

Белгородская область 

 Быковский сельский округ Яковлевского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Быковский сельский округ Кумёнского района (упразднён)

Марий Эл 

 Быковский сельский округ Юринского района

Московская область 

 Быковский сельский округ Раменского района (1994—2006)

Сахалинская область 

 Быковский сельский округ Долинского района (упразднён)

Тверская область 

 Быковский сельский округ Кимрского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Быковский сельский округ Киреевского района